W Polsce
 Lichwin – wieś w woj. małopolskim, pow. tarnowskim, gminie Pleśna
 Lichwin – osada leśna wsi Bucharzewo w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Sieraków
 Lichwin – gromada

 Inne
 Lichwin – dawna nazwa rosyjskiego miasta Czekalin,  w obwodzie tulskim